Атлантика:

 Атлантика — сокращённое название Атлантического океана.
 Атлантика — древний континент, существовавший ок. 2 млрд лет назад.
 Атлантика — латинское прилагательное для Атласских гор, например:
 «Flora Atlantica» (1798—1799) — двухтомный труд французского ботаника Рене Дефонтена.

В культуре
 «Атлантика» (с 2003) — белорусский дуэт.
 Atlantica Online  (с 2008) — многопользовательская онлайновая ролевая игра.

В спорте
 «Атлантика» — название футбольного клуба «Чайка» Севастополь в 1976—1986 годах.

Прочее
 Атлантика — немецкое авиационное командование времен Второй мировой войны.
 Атлантика-78 — кодовое название манёвров Военно-Морского Флота СССР.